BLM est un code qui peut désigner :
 Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codets de pays et territoires) ;
 .

BLM est un sigle qui peut désigner :
 Brigade légère mécanique ou Brigade légère motorisée ;
 Black Lives Matter, un mouvement qui dénonce les violences policières aux États-Unis ;
 Bruno Le Maire (1969-), un homme politique français ;
 Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren, une ligne de chemin de fer suisse ;
 gène BLM, un gène localisé sur le chromosome 15 humain et responsable du syndrome de Bloom ;
 Bureau of Land Management, une agence qui fait partie du département de l'Intérieur des États-Unis.